Bataille de Toulouse peut renvoyer à plusieurs batailles liée à la ville de Toulouse :
 Bataille de Toulouse (439), assaut en 439 de l'armée romaine conduite par le général Litorius contre Toulouse, capitale du royaume wisigoth de Toulouse, défendue par le roi Théodoric.
 Bataille de Toulouse (721), l'armée du duché d'Aquitaine encercle en 721 l'armée musulmane du Califat omeyyade qui fait le siège de la ville.
 Bataille de Toulouse (1218), assaut de l'armée Croisée repoussé en 1218 par les troupes méridionales, la mort du chef des Croisés Simon de Montfort amorce la fin du siège de la ville.
 Bataille de Toulouse (1799) ou insurrection royaliste de 1799 dans le Toulousain, assaut d'une armée de royalistes, d'Espagnols et de Britanniques repoussé en 1799 par les forces de la République.
 Bataille de Toulouse (1814), à la fin des guerres napoléoniennes, les troupes françaises sont opposées en 1814 aux troupes hispano-britanniques.

Voir aussi 

Histoire de Toulouse